Moorwettern steht für:

 Moorwettern (Stör), Wettern an der Grenze zwischen Heiligenstedten und Bekmünde
 Moorwettern (Süderelbe), Wettern in den Hamburger Stadtteilen Gut Moor, Neuland und Harburg